Мигове може да се отнася за:

 Мигове (филм, 1978), български трилър от 1978 г.;
 Мигове (филм, 2007), американска драма от 2007 г.
 Мигове (песен), песен към сериала „Седемнадесет мига от пролетта“;
 Мигове в кибритена кутийка, български филм от 1979 г.;